Carrington ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Carrington (1934–2013), britischer Chemiker
 Andrew Carrington (* 1977), australischer Sänger
 Ashley Carrington (* 1951), Pseudonym des deutschen Schriftstellers Rainer M. Schröder
 Debbie Lee Carrington (1959–2018), US-amerikanische Schauspielerin 
 Dora Carrington (1893–1932), englische Malerin
 Edward Carrington (1748–1810), US-amerikanischer Politiker
 Edwin W. Carrington (* 1938), seit 1992 Generalsekretär der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM)
 Elsie Carrington (1919–2015), englische Tischtennisspielerin
 Henry B. Carrington (1824–1912), US-amerikanischer General, Anwalt, Autor und Hochschullehrer
 Jack Carrington (um 1909–1984), englischer Tischtennisspieler und -trainer
 Leonora Carrington (1917–2011), britisch-mexikanische Autorin und Malerin
 Lisa Carrington (* 1989), neuseeländische Kanutin
 Manfred Carrington (* 1967), österreichischer Fotograf, Grafiker, Autor, Verleger und Heimatforscher
 Matthew Carrington, Baron Carrington of Fulham (* 1947), britischer Politiker (Conservative Party)
 Michael Carrington (* 19**), britischer Eiskunstläufer
 Nellie Carrington (1916–1998), britische Hochspringerin 
 Nigel Carrington, Schauspieler und Synchronsprecher
 Preston Carrington (* 1949), US-amerikanischer Weitspringer
 Rebecca Carrington (* 1971), britische Entertainerin
 Richard Christopher Carrington (1826–1875), englischer Astronom
 Rodney Carrington (* 1968), US-amerikanischer Stand-up Komiker und Comedy Musiker
 Simon Carrington (* 1942), US-amerikanisch-britischer Chorleiter, Konzertsänger und Kontrabassist
 Stuart Carrington (* 1990), englischer Snookerspieler
 Terri Lyne Carrington (* 1965), US-amerikanische Jazz-Schlagzeugerin
 Vernon Carrington (1936–2005), Gründer der Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme Israels

Orte im Vereinigten Königreich:

 Carrington (Greater Manchester)
 Carrington (Lincolnshire)
 Carrington (Midlothian)
 Carrington (Nottingham)

— in Australien:

 Carrington (New South Wales)

— auf Barbados:
 Carrington (Saint Philip)

— in Neuseeland:

 Carrington (Neuseeland)

— in den Vereinigten Staaten:

 Carrington (Missouri)
 Carrington (North Dakota)
 Carrington (Ohio)

Sonstiges:

 Carrington (Film), Film von 1995
 Carrington (Mondkrater), benannt nach Richard Christopher Carrington
 Carrington Event, Sonnensturm von 1859 benannt nach dem Astronomen Richard Christopher Carrington

— im NRHP gelistete Objekte:

 Carrington Osage Village Site, in Nevada, Missouri, ID-Nr. 66000425
 Carrington-Covert House, in Austin, Texas, ID-Nr. 70000765

Siehe auch:

 Baron Carrington
 Lord Carrington
 Carington